Länna gård, Gotland kan syfta på:

 Länna gård, Visby, en nu riven gård ursprungligen belägen utanför, numera inne i dagens Visby
 Länna gård, Slite, före detta kalkbrukspatronsgård i dagens Slite.